Avalon Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Avalon Heights (Florida), im Hillsborough County
 Avalon Heights (Ohio), im Warren County
 Avalon Heights (Tennessee), im McMinn County